Mosca kan avse:

Luigi Mosca (1775–1824), en italiensk kompositör
Giuseppe Mosca (1772–1839), en italiensk kompositör  
Gaetano Mosca (1858–1941), en italiensk politisk teoretiker, jurist och statsman

Geografi
 Mosca, Mexiko – en ort i Mexiko